Saeed - nome proprio di persona arabo maschile
 Bashir Saeed – calciatore emiratino
 Erfan Ali Saeed – cestista qatariota
 Hilal Saeed – calciatore emiratino
 Hussein Saeed – ex calciatore iracheno
 Khalid Eisa Mohamed Bilal Saeed – calciatore emiratino
 Rashed Hassan Saeed – ex calciatore emiratino
 Samal Saeed – calciatore iracheno
 Sameh Saeed – calciatore iracheno
 Samer Saeed – calciatore iracheno
 Sayed Saeed – calciatore bahreinita